Das EuroTel Slovak Indoors 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Bratislava. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 21. bis 29. Oktober 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Bratislava